A Sánchez Vicario ha battuto in finale Conchita Martínez 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
 Conchita Martínez (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (primo turno)
 Amanda Coetzer (semifinali)

 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Sabine Hack (semifinali)
 Judith Wiesner (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1993